FKR steht für:
 den Fakultätsrat an einer Hochschule, siehe Fakultät (Hochschule)#Fakultätsrat
 Powiat Krośnieński (Krosno Odrzańskie) in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Fahrtenschreiberkartenregister des Kraftfahrt-Bundesamtes

Abkürzung